Burbank est un patronyme et le nom de nombreuses localités, notamment aux États-Unis :

Toponyme

États-Unis 
Burbank, Californie ;
 Burbank, census-designated place située en Californie dans le comté de Santa Clara ;
Burbank, Dakota du Sud ;
Burbank, Illinois ;
Burbank, Ohio ;
Burbank, Oklahoma ;
Burbank, Washington.

Australie 
Burband, Queensland
Burbank, Australie-Méridionale

Patronyme 
Daniel C. Burbank (né en 1961), astronaute américain
Elbridge Ayer Burbank (1858-1949), peintre américain
John A. Burbank (1827-1905), homme d'affaires américain
Luther Burbank (1846-1926), horticulteur américain

Autre 
Russet Burbank, variété de pomme de terre
Burbank, station ferroviaire du DART de Dallas
 Truman Burbank, personnage principal du film The Truman Show

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme